Поря́док — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо. Может означать:
 Порядок (физика) — расположение атомов, обладающее некоторой инвариантностью относительно сдвига.
 Порядок (биология) — один из рангов в ботанике, бактериологии и микологии, соответствующий отряду в зоологии.
 Порядок наложения — порядок отрисовки графических элементов.
 Порядок величины — количество цифр в числе, записанном с помощью позиционной системы счисления.
 Общественный порядок — сложившаяся в обществе система отношений между людьми.
 «Порядок» — петербургская газета, выходившая в 1881—1882 годы.
 «Порядок» — сеть магазинов.

В математике 
 Отношение порядка — бинарное отношение на множествах.
 Порядок группы — число элементов группы.
 Порядок элемента группы — минимальная степень, в которую нужно возвести элемент группы для получения нейтрального элемента.
 Порядок функции, кривой, поверхности — это степень уравнения, описывающего данный объект:
 Кривая второго порядка
 Поверхность второго порядка
 Порядок производной — степень дифференцирования функции.

См. также 
 Логика первого порядка — формальное исчисление, допускающее высказывания только относительно переменных, фиксированных функций и предикатов.
 Логика высшего порядка
 Закон и порядок — американский полицейский телесериал.

cv:Йĕрке